Axel Wenner-Gren (1881-1961) – imprenditore svedese
 Gren – personaggio di Cowboy Bebop
 Gunnar Gren (1920-1991) – calciatore svedese
 Mats Gren (1963) – allenatore di calcio ed ex calciatore svedese